Мисс Интернешнл 1972 () — 12-й конкурс красоты Мисс Интернешнл, который выиграла Линда Хукс, представительница Великобритании, проведённый 6 октября 1972 года в Токио (Япония).

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Адриана Грасиэла Мартин
  — Кристин Нола Кларк
  — Бригитта Мацак фон Горик
  — Каролин А Девьенн
  — Летисия Брунн Агилера
  — Джейн Виейра Макамбира
  — Бонни Брейд (Universe & World 72)
  — Памела Вирхиния Сантибанес Берг
  — Ламия Эль Кури Чайа
  — Исабель Амадор Самора
  — Гитте Могенсен
  — Люсия дель Кармен Фернандес Авельянда
  — Тарья Анники Лескинен
  — Сюзанн Англи (World 69)
  — Бригитта Бурфино
  — Линда Хукс
  — Нети Фасоули
  — Эдна Мария Кинтанилья
  — Эллисон Джон
  — Моника Стротманн (World 71)
  — Колбрун Свейсдоттир
  — Индира Мутанна
  — Катерин Талбут
  — Рита Пистолоцци

  — Йоко Тамешиса
  — Су Э-ха
  — Lydia Thilgen
  — Франческо Ли Мей Фунг
  — Долорес Абдилла 
  — Маргарита Хулия Мартинес 
  — Джанис Даун Уолкер
  — Конни Анна Бальянтин Секвейера
  — Вигдис Тире
  — Йоланда "Yogi" Адриатико Доминигес
  — Жилда Изабел Абреу
  — Мириам Лопес
  — Мэй Тан
  — Глория Пуйоль Толедо
  — Дамаянти Гуневадена
  — Ева Андерсон
  — Аннелизе Вебер (Universe 72)
  — Моэ Арапари
  — Сариня Таттаворн
  — Хулья Эркан
  — Кристина Моллер (Universe 72)
  — Линдси Диане Блум
  — Мэрилин Плессман Мартинес

Не участвовали 
  — Ронит Гафни

См. также 
 Мисс Мира 1972
 Мисс Вселенная 1972

Ссылки 
Мисс Интернешнл. Официальный сайт
 Мисс Интернешнл 1972

Сноски 
Результаты Miss International 1972 года
Pageantopolis

Мисс интернешнл
События 6 октября
Октябрь 1972 года
1972 год в Японии
История Токио